Бачу́мово — деревня в Ярском районе Удмуртии, административный центр Бачумовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 184 м над уровнем моря.

Улицы:
 Восточная
 Молодёжная
 Нагорная
 Парковая
 Полевая
 Школьная

Население

Инфраструктура 
В деревне есть детский сад и школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района